Tarago steht für:
 eine Stadt in New South Wales, Australien, siehe Tarago (Australien)
 ein RoRo-Schiff, siehe Mark IV-Klasse